Petroplax är ett släkte av nattsländor. Petroplax ingår i familjen krumrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Krumrörsnattsländor
Petroplax